Ismènies de Tebes fou un militar tebà, i cap demòcrata de Tebes al .
 Ismènies (beotarca), polític tebà i beotarca de Beòcia.